Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii „Jazzowy kompozytor roku” lub „Jazzowy kompozytor/aranżer roku”.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

Przypisy 

kompozytor, jazzowy
Nagrody jazzowe